Helen Reid (1958) is een Engelse golfprofessional en manager van de Golfacademy op Golfbaan Delfland.

Helen Reid begon met squash. Door een knieblessure kwam aan die periode een einde, en schakelde ze over op golf. Binnen drie jaar had ze handicap 4, zonder lessen maar na veel oefenen. Ze werd clubkampioene strokeplay en matchplay. Ex-Ryder Cup speler John Garner heeft haar toen geleerd hoe je met opzet een draw of een hook kon spelen.

Toen ze handicap 2 had bood een reisbureau haar sponsoring aan zodat ze op de Ladies Tour kon gaan spelen. Als tegenprestatie moest zij 's winters reizen begeleiden. Ondertussen deed ze op de Hoylake Golf Club in Lancashire haar opleiding tot PGA professional. Op de Tour won ze driemaal het Griekse Open.

In 1984 kwam ze naar Nederland, er waren toen nog maar 37 golfclubs. Ze heeft 16 jaar gewerkt op het Golf Centrum Rotterdam en is sinds 2004 golfleraar en manager van Golfbaan Delfland.

In 2007 werd Helen Reid tot "Golfster van het Jaar" gekozen.

Externe links
 Golfbaan Delfland

Reid, Helen